Jänschwalde (lågsorbiska Janšojce) är en kommun (Gemeinde) och ort i Amt Peitz i Landkreis Spree-Neiße i delstaten Brandenburg i östra Tyskland, nära gränsen till Polen.

Nära orten ligger Jänschwalde kraftverk, ett av Tysklands största koleldade kraftverk. Närmaste större stad är Cottbus, ca 25 km därifrån.

Befolkning

Detaljerade källor anges i Wikimedia Commons..

Källor

Kommuner och städer i Landkreis Spree-Neisse